John McLean (1878–1955) – amerykański lekkoatleta
 John McLean (1785–1861) – amerykański polityk
 John McLean (1923–2005) – nowozelandzki rugbysta
Zobacz też
 John MacLean